La liste des églises de la Dordogne recense de la manière la plus complète possible les églises, cathédrale et basiliques situées dans le département français de la Dordogne.
Toutes sont situées dans le diocèse de Périgueux et Sarlat.

Depuis 2018, le diocèse de Périgueux et Sarlat compte 26 paroisses.

Classement 
Le classement ci-après se fait par commune selon l'ordre alphabétique.
Il est fait état des diverses protections dont elles peuvent bénéficier, et notamment les inscriptions et classements au titre des monuments historiques.

Liste des églises 
Cette liste recense les églises inscrites dans l'annuaire du Diocèse de Périgueux et Sarlat, ou non inscrites mais toujours existantes, y compris à l'état de vestiges.

 

 

|}

Liste d'églises disparues 
Liste d'églises disparues, d'après le Dictionnaire topographique du département de la Dordogne (1873) d'Alexis de Gourgues.

 Église de Babiaut (commune de Doissat). 
 Église de Badeix [ancien nom : Boisgemme](commune de Saint-Estèphe. Note : devenue une grange.
 Église de Bancharel [autre nom : Les Blanchireaux] (commune de Mayac). Note : ne subsiste que le campanile.
 Église de Montassot (commune de Mayac). 
 Église de Belpech [autre nom : Le Castelot] (commune de Beaumont).
 Église de Bondazeau (commune de Lussas).
 Église du Bousquet (commune de Saint-Privat, canton de Sainte-Aulaye). 
 Église de Cadiot (commune de Calviac). 
 Église de Calviazès (commune de Calviac). Note : Servait d'église au monastère de Calabre.
 Église de Céranle [autre nom : Séreillac] (commune de Gabillou).
 Église de Chabans (commune de Saint-Léon-sur-Vézère).
 Église du Chalard (commune de Ribérac).
 Église de Chancel (commune d'Ajat).
 Église des Jouanis (commune de Saint-Marcory).
 Église de La Salvetat-de-Vielvic (commune de Saint-Pardoux-de-Belvès)
 Église de La Vayssière (commune de Vitrac).
 Église de La Vergne (commune de Saint-Martin-des-Combes).
 Église de Lauche (commune de Léguilhac-de-Lauche).
 Église de Lenville (commune de Flaugeac).
 Église Charles (commune de Périgueux). Note : située dans l'actuelle rue du même nom, dans le quartier du Toulon, près du gouffre de la source du Toulon, au-delà de ligne ferroviaire Périgueux-Limoges. Elle datait du XI siècle.
 Église Notre-Dame-de-Leydrouze (commune de Périgueux). Note : située dans le bas de la rue Romaine, aux n°6 et 8, dans le quartier de la Cité. Ses dimensions était de 14 X 7 et elle datait de l'époque Romane.
 Église Saint-Astier (commune de Périgueux). Note : était située dans l'actuelle rue du même nom, dans le quartier de la Cité. 
 Église Saint-Eumache [autre nom : Saint-Eumays ou Saint-Chamassy et même Saint-Yomay] (commune de Périgueux). Note : située dans le quartier du Bassin, près du moulin du Rousseau, elle fut église paroissiale puis fut rétrogradée en simple chapelle au XVII siècle. 
 Église Saint-Gervais (commune de Périgueux). Note : située dans le quartier du Bassin, sur la rive droite de l'Isle, près du vieux Pont de la Cité (connu après sa destruction sous le nom de Pont Cassé), elle fut longtemps église paroissiale avant d'être rétrogradée en simple chapelle qui était devenue une étable en 1826. 
 Église Saint-Hilaire (commune de Périgueux). Note : située sur la rive droite de l'Isle, dans le quartier de Sainte-Claire, entre l'actuel Pont de Saint-Georges et l'ancienne église Saint-Jacques. À partir de 1699 elle fut dévolue aux Pénitents Gris.
 Église Saint-Jacques (commune de Périgueux). Note : située sur la rive droite de l'Isle, elle jouxtait l'ancien Pont Japhet (dont une rue sur la rive gauche de l'Isle, rappelle l'existence). Ses dimensions étaient de 24 X 11 et elle datait du XII siècle. À partir de 1279, les Clarisses s'y installèrent et firent bâtir un monastère à coté. l'Eglise Saint-Jacques fut alors débaptiser et prit le nom de Sainte-Claire, nom que l'on donna alors a ce quartier de la ville. la révolution dispersa les religieuses et le monastère devint successivement à partir du XIX siècle, une prison puis une caserne. Finalement l'église et le monastère furent rasés et la ville de Périgueux y implanta ses abattoirs, qui laissèrent à leur tour leur place à l'actuelle caserne des Pompiers.
 Église Saint-Jean-l'Évangéliste (commune de Périgueux). Note : située à l'angle sud de l'actuelle boulevard de Vésone et de l'actuelle rue Saint-Pièrre-ès-Liens, dans le quartier de l'actuelle clinique Francheville. D'époque Romane, elle fut à un moment débaptiser et prit le nom de Saint-Cloud. Vendue en 1791, elle devint une forge puis un entrepôt et fut démolie en juillet 1899.
 Église Saint-Martin (commune de Périgueux). Note : l'actuelle église Saint-Martin existe encore bel et bien et donne son nom à tout le quartier situé entre les actuels boulevards et la gare ferroviaire de Périgueux, s'étendant même jusqu'à celui du Toulon, qui autrefois en dépendait, mais l'église actuelle est la troisième du nom.
 La première église Saint-Martin était située vers l'angle des actuelles rues Wilson et Antoine Gadaud. Ses dimensions étaient de 32 X 11. Entre 1262 et 1292 les Dominicains en firent la chapelle de leur infirmerie puis les Ursulines leurs succédèrent et elle firent démolir l'église pour y faire bâtir une nouvelle chapelle à son emplacement au XIX siècle.
 La deuxième église Saint-Martin, qui existait déjà au XVII siècle, était située à l'angle des actuelles rue Gambetta et Malleville. Ses dimensions étaient de 20 X 15. Église paroissiale jusqu'en 1871, elle finit à son tour par disparaitre du panorama urbain. 
 Église Saint-Martinet (commune de Périgueux).
 Église Saint-Pierre-l'Ancien (commune de Périgueux). Note : située entre les quartiers de la Cité, du Bassin et de Vésone, c'était l'une des plus anciennes églises de Périgueux. Elle avait été bâtie au milieu du Cimetière Saint-Pierre (dit aussi des Pendus) qui s'étendait de l'ouest de la Tour de Vésone jusqu'au sud-est de l'actuelle Cité administrative. Déjà en piteux état, elle fut détruite avant 1726.
 Église Saint-Pierre-ès-Liens (commune de Périgueux). Note : située à l'angle des actuels du boulevard de Vésonne et rue Saint-Pierre-ès-Liens (à l'emplacement du n°33 de cette rue), dans le quartier de l'actuelle clinique Francheville. Datant du XI siècle, elle devint église paroissiale en 1680 puis fut démolie en 1889. 
 Église Saint-Silain (commune de Périgueux). Note : située dans le quartier du Puy-Saint-Front, dont elle était l'église paroissiale, elle s'élevait à l'emplacement de l'actuelle place de l'Ancien Hôtel de Ville et était accolée à un cloître, coté nord. Ses dimensions étaient de 31/32 X 10/18. Elle fut démolie entre 1793 et 1798.  
 Église Sainte-Eulalie (commune de Périgueux). Note : située entre les actuels quartiers de Francheville et de Sainte-Clair, elle était fort ancienne et fut englobée au XVII siècle dans le couvent des Bénédictines, devenu aujourd'hui le lycée Bertrand de Born. 
 Église Sainte-Marie-de-la-Cité (commune de Périgueux). Note : était située dans le prolongement de l'église Saint-Étienne-de-la-Cité, elle occupait une partie importante de l'actuelle Place de la Cité, dans le quartier du même nom et seuls quelques mètres seulement, séparaient les 2 églises.
 Église de Ponfram [autre nom : Pont-Fermier] (commune de Saint-Paul-la-Roche).
 Église de Poujol (commune de Saint-Sernin-de-la-Barde).
 Église de Pronchéras (commune de Manzac).
 Église de Queyzaguet (commune d'Eymet).
 Église Saint-Astier (commune d'Agonac).
 Église de Saint-Aulaire-de-l'Angle [autre nom : Peyretou] (commune d'Eymet).
 Église Saint-Avit (commune de Saint-Pierre-de-Côle).
 Église Saint-Avit (commune de Thiviers).
 Église Saint-Benoît (commune de Sarlat). Note : était située près de la cathédrale Saint-Sacerdos.
 Église Saint-Cyprien (commune d'Issigeac).
 Église de Saint-Donat (lieu inconnu, que les anciennes cartes placent entre Vitrac et La Roque-Gageac).
 Église Saint-Eloi (commune de Hautefort)
 Église Saint-Hilaire (commune de Trémolat).
 Église Saint-Jean (commune de Molières)
 Église Saint-Jean de Livan (commune de Douville)
 Église Saint-Martin-le-Petit (commune de Nontron).
 Église Saint-Michel de Biron (commune de Biron). Note : à l'emplacement de l'actuelle église Notre-Dame de Biron.
 Église Saint-Pierre (commune de Naussanes).
 Église Saint-Pierre (commune de Neuvic). Note : sur les hauteurs de Puy-de-Pont, près de l'actuelle gare).
 Église Saint-Thomas (commune de Montignac).  
 Église Sainte-Catherine (commune de Bergerac). Note : était située dans l'actuelle rue du même nom.   
 Église Sainte-Marie [autre nom : Notre-Dame-du-Château] (commune de Bergerac).  
 Église Sainte-Catherine de Belvès (commune de Belvès). 
 Église Sainte-Foy (commune de Gardonne).
 Église Sainte-Foy (commune de Grignols). 
 Église Sainte-Marie du Val ( [autre nom : Notre-Dame de Veaux] (commune de Saint-Avit-Sénieur). 
 Église Sainte-Radegonde (commune de Millac-d'Auberoche).
 Église de Solminihac (commune de Vézac).
 Église de Vernode (commune de Tocane).

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Lieu de culte
 Liste des monuments historiques de la Dordogne

Liens externes 
 Site de l'Église catholique en France
Site officiel du Diocèse de Périgueux et Sarlat

Notes et références

Notes

Références 

Dordogne

églises
Dordogne